{{Infobox Ligne de transport en commun
| couleur ligne = #00AEEF
| couleur texte = black
| nom = Ligne 17 du tramway de Bâle
| image = Tango BLT Ligne 17 Ettingen.JPG
| légende = Tramway à Barfüsserplatz.
| carte = Tramway Bâle 17-plan.svg
| réseau = Tramway de Bâle
| date d'ouverture = 
| dernière modification = 
| dernière extension = 
| suspension service = 
| date de fermeture =
| terminus = Wiesenplatz, Ettingen
| exploitant = BLT
| type de conduite = Conducteur
| matériel = Be 4/6Be 4/8Stadler Tango
| dépôt = 
| nombre de stations = 26
| longueur = 12,215
| temps = 40
| espacement station = 489
| nombre de communes = 6 (Bâle, Binningen, Bottmingen, Oberwil, Therwil, Ettingen)
| jours de fonctionnement = 
| passagers par an = 2,040 millions
| rang = 11/11
| lignes connexes = 
| schéma =

{{BS3bis|uLSTRq|uABZgr+r||||Ligne 3, Ligne 8, ligne 10, ligne 11, ligne E11, ligne 14 et ligne 15|}}

}}

La ligne 17 du tramway de Bâle est l'une des lignes du tramway de Bâle en Suisse.

 Les arrêts de la ligne 17 du tramway 
La ligne compte 26 stations reliant la '' à Bâle à Ettingen.

Références 

Tramway de Bâle

de:Basler Tramlinien#Linie 17 (BLT)